Ficuzza ima više značenja:
 Ficuzza, Cosenza
 Ficuzza, Palermo